Giovanni Battista Passeri (~1610 – ), peintre et biographe italien, oncle du peintre Giuseppe Passeri.
 Giovanni Battista Passeri (1694-1780) archéologue italien.